Irrlicht:
 Irrlicht (группа) — готическая группа.
 Irrlicht (альбом) — музыкальный альбом Клауса Шульце.
 Irrlicht (графический движок)